Acephala — рід грибів. Назва вперше опублікована 2005 року.

Примітки

Джерела 
 Grünig, C.R.; Sieber, T.N. 2005. Molecular and phenotypic description of the widespread root symbiont Acephala applanata gen. et sp. nov., formerly known as dark-septate endophyte Type 1. Mycologia. 97(3):628-640 — P. 634.

Роди грибів
Гелоціальні